Fadalto – frazione di Vittorio Veneto
Sella di Fadalto – passo di montagna tra Vittorio Veneto e Belluno
Val Lapisina o Valle di Fadalto – valle alpina